

Heiligen
Theodorus en Theophanes  (ca. 778-845), de Grapti genoemd, voorstander van de verering van afbeeldingen tijdens de twee iconoclastische controverse
Theophanes Confessor Byzantijnse 8e-9e-eeuwse geschiedschrijver
Theophan de Kluizenaar (1815–1894) Russische heilige
Théophane Vénard (1821-1869) een van de Vietnamese martelaren

Anderen
Theophanes van Mytilene (1e eeuw v.Chr.) politiek figuur en geschiedschrijver op Lesbos
Theophanes van Byzantium (6e eeuw) Byzantijnse geschiedschrijver
Theophanes de Gemerkte (ook Theophanes Graptus of Theophanes van Nicea genoemd, 775-845), Byzantijnse monnik en hymnograaf
Theophanes Continuatus Latijnse naam gebruikt voor een kroniek die het geschiedwerk van Theophanes Confessor voortzet
 Theophanes (kamerheer) (floruitc. 920-945) Byzantijnse official and chief minister van Emperor Romanos Lekapenos
 Theophanes Nonnus (floruitc. 950), Byzantijnse arts die een overzicht van geneeskunde schreef, opgedraven aan keizer Constantijn VII Porphyrogenitus
Theophanes Kerameus (1129-1152) bisschop van Rossano, in  ItalIë, en een gevierde preekschrijver
Theophanes de Griek (ca. 1340-1410) Byzantijnse iconenschilder die werkten in Rusland
Theophanes de Kretenzer (actief 1527-48) Kretenzische iconeschilder